Rune Eliasson kan syfta på:

* Rune Eliasson (1925–2021), svensk präst (kontraktsprost)
 Rune Eliasson (1927–2020), svensk läkare (docent)